{{Ficha de noble
|nombre = Alfonso II de Nápoles
|título = Rey de Nápoles|
|imagen = Alfonso II di Napoli.jpg
|epígrafe = 
|reinado =  - 
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Nápoles
|fecha de defunción =  (47 años)
|lugar de defunción = Mesina
|predecesor = Fernando I de Nápoles
|sucesor = Carlos VIII de Francia (Invasor)
|consorte = Hipólita María Sforza
|descendencia = Fernando II de Nápoles
 Isabel de Nápoles
 Piero de Rossano
 Sancha de Aragón y Gazela (ilegítima)
 Alfonso de Aragón (ilegítimo)
|dinastía = Trastámara
|padre = Fernando I de Nápoles
|madre = Isabel de Chiaromonte
|escudo = Coat of arms of Alfonso II, King of Naples, KG.png
}}
Alfonso II de Nápoles (Nápoles,  - Mesina, ), llamado el Guercho. Rey de Nápoles (1494 - 1495) e importante mecenas de artistas del Renacimiento.

Orígenes familiares 
Primogénito del rey Fernando I de Nápoles y su primera esposa, Isabel de Clermont, hija de Tristán de Clermont, conde de Copertino. Primo segundo del rey Fernando II de Aragón por vía paterna. Tuvo como maestro al humanista Giovanni Pontano en cuyo De splendore, describe las virtudes y la vida que se debe tener para llegar a ser un príncipe.

Tiempo como heredero 
En 1463 y tras la muerte de su tío abuelo Juan Antonio del Balzo Orsini, príncipe de Tarento, y después de su madre, obtuvo varios territorios de su herencia, así como la pretensión al trono de Jerusalén, a través de la familia de Brienne.

Alfonso fue conocido como un hábil y determinado guerrero y ayudó a su padre a sofocar la Conjura de los Barones en 1485 y a defender los territorios del reino frente a las reclamaciones territoriales de los Estados Pontificios. Como condottiero luchó en la Conspiración de Pazzi (1478 - 1480) y en la Guerra de Ferrara (1482 - 1484).

Durante su vida como heredero de la Corona participó en la vida cultural que envolvía a la corte de su padre. Un ejemplo de su mecenazgo son las villas de La Duchesca y especialmente Poggio Reale justo a las afueras de Nápoles, donde destacaban sus majestosos jardines con fuentes y amplias avenidas.

Ascenso al trono y reinado 

Fue coronado rey de Nápoles el 25 de enero de 1494 a la muerte de su padre. Su reinado fue muy breve y vino marcado por el enfrentamiento con Francia.

Al morir Fernando I, este dejó un reino con las finanzas exhaustas y los problemas se acrecentaron cuando Carlos VIII de Francia invadió Italia para reclamar el trono napolitano instigado por Ludovico Sforza, quien pretendía aprovecharse de la situación y asegurar su poder en el Ducado de Milán.

Alfonso logró recobrar el apoyo del Papa Alejandro VI quién invitó al monarca francés a emplear sus fuerzas para luchar contra los turcos. Alfonso recibió la coronación oficial por parte del legado papal Juan de Borja Llançol de Romaní, el mayor como Rex Siciliae el 8 de mayo de 1494. Carlos VIII invadió Italia en septiembre de 1494.

Pese al apoyo papal, Carlos VIII no desistió y a principios de 1495 llegó cerca de Nápoles tras derrotar a una flota napolitana y florentina al mando del hermano de Alfonso, el duque Federico de Calabria, en Portovenere. Alfonso aterrorizado por una serie de acontecimientos, así como de sueños inusuales, decidió abdicar a favor de su hijo Fernando II de Nápoles y entrar en un monasterio en Mesina (Sicilia) donde moriría a los pocos meses.

Matrimonio y descendencia 
Se casó en Milán el 10 de octubre de 1465 con Hipólita María Sforza, hija de Francisco I Sforza y Blanca María Visconti. De este matrimonio nacieron tres hijos:

 Fernando (1469 - 1496), rey de Nápoles con el nombre de Fernando II;
 Isabel (1470 - 1524), duquesa de Bari. Casada con su primo, el duque de Milán, Gian Galeazzo Sforza;
 Pedro (1471 - 1491), príncipe de Rossano.

De sus relaciones con su amante Troggia Gazela nacieron dos hijos naturales:

 Sancha (Gaeta, 1478 - 1506), casada en 1494 con Jofré Borgia, príncipe de Esquilache;
 Alfonso (Nápoles, 1481 - 1500), príncipe de Salerno, que contrajo matrimonio con Lucrecia Borgia en 1498.

Ancestros

Fuentes externas 

 Breve descripción de Poggio Reale (en inglés)

Referencias 

Reyes de Nápoles del siglo XV
Mecenas
Casa de Aragón
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Mesina